Cup of China 2009 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап Гран-при сезона 2009/2010. Прошёл с 29 октября по 1 ноября 2009 года на льду «Столичного дворца спорта» (Пекин). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 

Обязательный танец — золотой вальс. Для оригинального танца были предписаны ритмы народной музыки.

Примечания

Ссылки 

 
 Превью турнира на сайте goldenskate.com.
 Cup of China 2009 на сайте Китайской ассоциации фигурного катания.
 Серия Гран-при 2009 на сайте Международного союза конькобежцев.

2009 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Пекине
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Спорт в Китае в 2009 году